Landtagswahlkreis 145 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Siegen-Wittgenstein II (1990 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Siegen II (1980 und 1985)
 Landtagswahlkreis Minden-Lübbecke I (1975)
 Landtagswahlkreis Herford-Land II (1966 und 1970)
 Landtagswahlkreis Minden-Nord (1947 bis 1962)